Feni – città del Bangladesh
 Feni Sadar – sottodistretto (upazila) del Bangladesh appartenente alla divisione di Chittagong
 Isole Feni – arcipelago della Papua Nuova Guinea